Сизар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сизар, Адольф (1933—1986) — американский актёр.
 Сизар, Сид (1922—2014) — американский комедийный актёр и сценарист.
Сизар - легендарный конунг Кёнугарда в Гардариках.

Вымышленные персонажи 
 Кинг Сизар — вымышленный кайдзю из фильмов о Годзилле.